Saint-Étienne-du-Valdonnez é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Lozère. Estende-se por uma área de 56,09 km².

Demografia

Comunas de Lozère